Ча́ндра Ле́ви (; 14 апреля 1977 года, Кливленд — 1 мая 2001 года, Вашингтон) — была интерном Федерального бюро тюрем в Вашингтоне, округ Колумбия, и исчезла весной 2001 года, после чего останки её скелета со следами насильственной смерти были найдены в парке Рок Крик.

Биография 
Родилась в городе Кливленд (Огайо), 14 апреля 1977 года. Приехала в столицу США из Калифорнии на шестимесячную практику, которую проходила в Федеральном бюро тюрем. Пропала 30 апреля 2001 года. Во время поисков Леви раскрылся её роман с американским конгрессменом Гэри Кондитом (на тот момент — член Палаты представителей от демократов штата Калифорния).

Убийство 
Исчезла весной 2001 года. Останки её скелета со следами насильственной смерти были найдены в парке Рок Крик. После смерти стала фигуранткой разгоревшегося скандала, вызвавшего широкий общественный резонанс в США. В результате инцидента Кондит потерял доверие избирателей и впоследствии не был переизбран в Конгресс США.
В 2010 году виновным в убийстве Чандры Леви был признан нелегальный иммигрант из Сальвадора по имени Ингмар Гуандик (Ingmar Guandique). Игмар свою вину отрицал, но был осуждён на 40 лет тюрьмы. Однако в 2016 году приговор был отменен из-за ненадежности главного свидетеля, а Ингмар Гуандик был выслан в Сальвадор. Таким образом, убийство Чандры Левин остаётся нераскрытым до сих пор.

Примечания

Ссылки 
 Пресс-портрет на «Яндекс»
 Дело о пропавшей практикантке

Умершие в Вашингтоне
Нераскрытые убийства в США
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско